Gminy w USA:
 Buffalo Hart (ang. Buffalo Hart Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Buffalo Hart (ang. Buffalo Hart Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald